Crazy Moon (album), een muziekalbum van de Amerikaanse rockband Crazy Horse uit 1978
 Crazy Moon (film), een door Allan Eastman geregisseerde speelfilm uit 1987